Schloß Vogelöd steht für:

 Schloß Vogelöd (Roman), Roman von Rudolph Stratz (1921)
 Schloß Vogelöd (1921), deutscher Film von Friedrich Wilhelm Murnau
 Schloß Vogelöd (1936), deutscher Film von Max Obal